Глинка може да се отнася за:
 Глинка Комитов 1954 – Български лекар, юрист, социолог

 Михаил Глинка (1804—1857) – руски композитор.
 Фьодор Глинка (1786—1880) — руски поет, публицист, декабрист.
 Дмитрий Глинка (1917—1979) — съветски военен летец, два пъти Герой на Съветския съюз.